Sudbury může znamenat:

Místo

Austrálie 
 Sudbury Reef – korálový útes u pobřeží v Queenslandu

Kanada 
 Greater Sudbury – město v Ontariu, do roku 2001 nazývané jen Sudbury
 Sudbury Basin – impaktní kráter

Spojené království 
 Sudbury (Suffolk)
 Sudbury (Londýn)
 Sudbury (Derbyshire)

Spojené státy americké 
 Sudbury (Massachusetts)
 Sudbury (Vermont)

Ostatní 
 Sudbury Valley School – škola v Sudbury (Massachusetts)
 Sudbury (škola) – vzdělávací model založený na metodách Sudbury Valley School